Desa Pegagan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pegagan (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 108,43), Jawa Barat, 
 Desa Pegagan (administrativ by i Indonesien, lat -6,44, long 108,16), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar